Radomirești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Radomirești (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Radomirești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău